Владимир Александрович Волков (28 ноября 1960, Ленинград) — российский контрабасист, композитор, продюсер.

Биография 
В 1985 году окончил Ленинградскую консерваторию, некоторое время играл в симфоническом оркестре.

Проекты 
Играл в дуэте с Вячеславом Гайворонским в начале 1980-х годов. Одновременно играл с — Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Томашем Станько, группой «Поп-механика» Сергея Курёхина. В 1995 основал акустическое «Волковтрио» (гитара, контрабас, перкуссия).

В 1996—1999 годах играл также в квартете Андрея Кондакова — Игоря Бутмана, в группе Андрея Кондакова «Интерджаз», в трио Аркадия Шилклопера, в составе «Оркестра московских композиторов», в российско-голландском квартете «Вершки-да-корешки».

С начала 2000-х годов активно сотрудничает с Леонидом Фёдоровым. Был приглашён последним для записи альбома группы «Аукцыон» Девушки поют, после чего стал полноправным участником коллектива.

Музыка к кинофильмам 
 1999 — «Особенности национальной политики»
 2001 — Андрей Битов. Зелёный чемодан (документальный)
 2001 — «Механическая сюита»
 2002 — «Дневник камикадзе»
 2002 — «Кино про кино»
 2004 — «Четыре»
 2008 — «Закрытые пространства»
 2016 — "Кому это нужно"

Источники

Ссылки 

 Энциклопедический справочник «Джаз. XX век»
 Официальный сайт «Волков-трио» 
 Константин Учитель о Владимире Волкове 

Контрабасисты России
Джазмены России
АукцЫон